TV Diário - emissora de televisão instalada em Fortaleza, Ceará;
 TV Diário (Manaus) - emissora de televisão instalada em Manaus, Amazonas;
 TV Diário (Mogi das Cruzes) - emissora de televisão instalada em Mogi das Cruzes, São Paulo

Ver também 
 

Desambiguações de televisão